Scaliger steht für:
 Scaliger, italienisches Herrschergeschlecht
 Scaliger (Mondkrater), benannt nach Joseph Justus Scaliger
 Scaliger-Grabmäler in Verona
 Scaliger-Zinne, Zierform einer Zinne, siehe Schwalbenschwanzzinne

Scaliger ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Justus Scaliger (1540–1609), italienischer Humanist
 Julius Caesar Scaliger (1484–1558), italienischer Humanist
 Pavao Scaliger (1534–1575), kroatischer Humanist, Priester und Universalgelehrter, siehe Pavao Skalić